Нина Игнатьевна Виноградова () — советская легкоатлетка (легкоатлетические многоборья), чемпионка и призёр чемпионатов СССР, серебряный призёр чемпионата Европы, рекордсменка СССР и мира, Заслуженный мастер спорта СССР (1968).

Биография 
Выступала за клубы «Буревестник» и «Локомотив» (Ленинград). После ухода из большого спорта была тренером Детско-юношеской спортивной школы «Локомотив». В 1963—1989 годах работала методистом производственной гимнастики завода имени Козицкого. Избрана в Зал Славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта.

Рекорды 
 Пятиборье:
 4747 — 1955 год (мировой);
 4767 — 1956 год (мировой);
 Бег на 80 метров с барьерами:
 10,7 — 1955 год (всесоюзный);

Выступления на чемпионатах СССР 
 Лёгкая атлетика на летней Спартакиаде народов СССР 1956 года:
 Бег на 80 метров с барьерами —  (10,7);
 Пятиборье —  (4767);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1958 года:
 Пятиборье —  (4408);

Литература 
 

Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Рекордсмены СССР по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Тренеры СССР по лёгкой атлетике